Серге́й Васи́льевич Мака́ров:
 Макаров, Сергей Васильевич (1919—1942) — лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Макаров, Сергей Васильевич (род. 1996) — российский футболист.